Древиц — фамилия и топоним:

 Древиц, Иван Григорьевич (?—1783) — генерал-майор, участник войны с польскими конфедератами.
 Древиц, Фёдор Иванович (1767—1816) — российский военный деятель, генерал-майор, участник войн с Турцией, Польшей, Швецией и Наполеоновской Францией.
 Древиц (Йерихов) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.